Severino de Sajonia (; Freiberg, 28 de agosto de 1522-Innsbruck, 10 de octubre de 1533) fue un príncipe sajón de la línea albertina de la Casa de Wettin.

Biografía 
Severino era el segundo hijo varón del duque Enrique de Sajonia (1473-1541) de su matrimonio con Catalina (1487-1561), hija del duque Magnus II de Mecklemburgo. Su madre y el educador Balthasar Rysche tuvieron una influencia significativa en la educación de Severino y su hermano mayor, Mauricio.

Cuando su tío, Jorge el Barbudo, lo visitara, organizaría una pelea entre Severino y su hermano mayor, Mauricio. A pesar de la frágil salud, Severino siempre sacaba ventaja en tales peleas. Esto dio a su padre la idea de que Mauricio era quizás más adecuado para una carrera eclesiástica. 

A instancias de su tío Jorge, que era católico, el duque Severino fue separado de sus padres luteranos y fue enviado a Innsbruck para recibir una educación católica. En Innsbruck, permaneció en la corte del futuro emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa, Ana Jagellón. Fue criado conjuntamente con sus hijos. Tenía a Bernhard von Rathschitz como su propio tutor privado. Fue enterrado en la abadía cisterciense en Stams. Su tumba fue saqueada y destruida en 1552 por tropas de su propio hermano, Mauricio, durante la guerra de Esmalcalda.

Legado 
En 1526, Lucas Cranach el Viejo hizo dos retratos de los jóvenes príncipes Mauricio y Severino. La pintura de Severino fue creada con témpera sobre madera y mide 57 x 38,5 cm. Está considerada una obra excelente y segura de Cranach y fue incluida en el listado completo de bienes culturales nacionales. Es propiedad de la Fundación Casa de Hesse y fue prestada al Museo de Arte de Portland entre 2005 y 2006.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Friedrich Albert von Langenn: Moritz, Herzog und Churfürst zu Sachsen: eine Darstellung aus dem …, Part 1, p. 51 ff.
 Eduard Machatschek: Geschichte des Königreichs Sachsen: Nach glaubewürdigen Quellen: Akten …, p. 301
 Joseph Hormayr zu Hortenburg: Die goldene Chronik von Hohenschwangau, der Burg der Welfen, der …, p. 77
 Theodor Distel: Ein untergegangenes sächsisches Fürstenmonument in Tirol aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Mit dem Totenbilde des Herzogs Severin zu Sachsen, in: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen, vol II, Meissen 1891, p. 405–409
 Julius Erbstein: Zwei unbekannte Knabenbildnisse Lukas Cranach’s des älteren, nach einer Medaille festgestellt, in: Münz- und Medaillenfreund vol. 1 issue. 5–7, 1899, pp. 33–36, 41–44, 49–53
 Max J. Friedländer, J. Rosenberg: Die Gemälde von Lucas Cranach, Basel, 1979
 Romedio Schmitz-Esser und Elena Taddei: Der Todesfall des Herzogs Severin von Sachsen in Tirol – Ein Obduktionsbericht des habsburgischen Hofarztes Georg Tannstätter von 1533, in: Virus 5, 2005, p. 9–21
 Romedio Schmitz-Esser and Robert Rebitsch: Herzog Severin von Sachsen. Aufenthalt und Tod eines jungen Sachsenherzogs in Tirol, in: Tiroler Heimat, issue 69, 2005, p. 121–142
 Ed. Heyck: Cranachstudien. K.W. Hiersemann, Leipzig, 1900, Digitized

Enlaces externos 
 Schutz des Kulturgutes – Catalog of nationally valuable cultural assets in accordance with § 6 paragraph 2 of the law to protect German cultural goods from emigration (PDF; 484 kB)

Casa de Wettin
Nobles de Alemania del siglo XVI
Príncipes de Sajonia
Fallecidos en Innsbruck